William Brown (admiraal), een Argentijnse admiraal
Almirante Brown (departement), een departement in de Argentijnse provincie Chaco
Almirante Brown (partido), een partido in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Antarctische basis Almirante Brown, een Argentijns poolstation
Almirante Brownklasse, een klasse van vier torpedobootjagers van de Argentijnse marine 
Club Almirante Brown, een Argentijnse voetbalclub